Termenul „Control” se poate referi la:

 prin control, verificare sau revizie se poate înțelege totalitatea procedeelor de analiză, supraveghere permanentă sau periodică a unei activități, a unei situații, în diferite domenii 
 Control medical
 Control financiar
 Control vamal
 Controlul circulației
 Controlul de calitate (CTC)
 Controlul sexului la sportivi
 Sistem de control (dezambiguizare)

Vezi și 
 Comisia Aliată de Control
 Autoritatea Națională de Control
 International Journal of Computers, Communications & Control revistǎ știintificǎ 
 Studies in Informatics and Control revistǎ știintificǎ
 Skinny Client Control Protocol protocol proprietar dezvoltat inițial de către compania Selsius
 Controlul versiunilor o tehnică pentru gestionarea mai multor versiuni
 Calculator de bord (în engleză Electronic control unit)
 Control (cântec de Janet Jackson)
 Out of Control album muzical
 Someone in Control album muzical
 Transmission Control Protocol un acronim